Phalaecos est le nom de plusieurs personnages de l'Antiquité grecque :
 Phalaecos, tyran d'Ambracie, dans la mythologie. Artémis en débarrassa la cité ; en reconnaissance, les Ambraciens lui élevèrent un culte.
 Phalaecos, fils d'Onomarchos, tyran des Phocidiens (IV siècle av. J.-C.).
 Phalaecos, poète alexandrin, qui serait l'inventeur du vers qui porte son nom (hendécasyllabe phalécien ou phaleuque), forme particulière de l'hendécasyllabe.

Notes et références